En el universo de J. R. R. Tolkien de la Tierra Media, Boromir es un nombre que comparten varios personajes:
 Boromir, un edain de la Casa de Bëor;
 Boromir de Gondor, undécimo Senescal Regente de ese reino; y
 Boromir, hijo primogénito de Denethor II y uno de los miembros de la Comunidad del Anillo.